Anticyclone est un terme généralement utilisé en météorologie mais que l'on peut retrouver dans d'autre domaines.

Météorologie 
 Un anticyclone est une zone fermée de maximum de pression dans l'atmosphère ;
 Régions subtropicales où on retrouve en moyenne, mais pas toujours, un anticyclone dynamique :
 Anticyclone des Bermudes et anticyclone des Açores ;
 Anticyclone de Sainte-Hélène ;
 Anticyclone d'Hawaï ;
 Anticyclone de l'île de Pâques.
 Régions arctiques/antarctiques similaires qui ont un anticyclone thermique :
 Anticyclone de Sibérie
 Anticyclone d'Amérique du Nord
 Anticyclone antarctique.

 Anticyclone mobile polaire est un concept controversé dans la théorie de l'école de climatologie « lyonnaise ».

Œuvres 
 Anticyclone est un album de Dick Annegarn ;
 Anticyclone est un album de Raphael ;
 Anticyclone est le second tome de la série de bande dessinée Un monde si tranquille.

Homonymie de titre